Kabinett Kallio steht für folgende Regierungen Finnlands:
 Kabinett Kallio I (1922 bis 1924)
 Kabinett Kallio II (1925 bis 1926)
 Kabinett Kallio III (1929 bis 1930)
 Kabinett Kallio IV (1936 bis 1937)